Jean-Baptiste Péconnet est un homme politique français né le  à Limoges (Haute-Vienne) et décédé le .

Préfet de la Charente en 1867, il est révoqué après le . Élu député de la Charente en , il siège quelques mois au groupe bonapartiste de l'Appel au peuple, avant de décéder.

Sources 
 

Naissance en janvier 1830
Naissance à Limoges
Décès en mai 1871
Député de la Charente (Troisième République)
Député à l'Assemblée nationale (1871)
Décès à 41 ans